Jean-Pierre Guyomarc'h (né en 1954), athlète français d'ultrafond
Jean-Pierre Guyomarc'h (né en 1965), pentathlonien français